Werdelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Werdelmann (1920–2010), Hochschullehrer und Träger des großen Bundesverdienstkreuzes 
 Wilhelm Werdelmann (1865–1919), deutscher Architekt und Architekturlehrer